Озерки — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Угловскому городскому поселению.

География 
Деревня Озерки расположена на Валдайской возвышенности, в 7 км к юго-востоку от города Окуловка, в 15 км к северу от посёлка Угловка.

Окружающий рельеф территории — холмисто-моренный. Почвы: дерново-слабоподзолистые и слабоподзолистые.

Неподалёку расположены две деревни: Сосницы 1,5 км к югу и Куракино в 1,5 км к востоку.

История 
В 1773—1927 деревня Озерки находилась в Боровичском уезде Новгородской губернии. С начала XIX века до 1924 относилась к Шегринской волости Боровичского уезда.

Отмечена на карте 1826—1840.

В 1911 в деревне Озерки было 11 дворов с 16 домами и населением 73 человек. Имелась часовня.

В 1970 году был организован совхоз «Транспортник», ставший основным местом работы для многих жителей деревни.

Деревня Озерки была административным центром Озерковского сельского поселения. В 2010 вошла в состав Угловского городского поселения.

Население

Образование, здравоохранение и социальная сфера 
В деревне Озерки есть муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Озерки Окуловского района»

В деревне Озерки работает медпункт и почтовое отделение.

Транспорт 
Ближайшая ж/д станция «Окуловка» — в 9 км от деревни Озерки.

Примечания 

Населённые пункты Окуловского района